Charles Miossec (1938-2020), homme politique français ;
 Christophe Miossec (né en 1964), auteur-compositeur-interprète et poète français ;
 
 Jean-Claude Miossec (né en 1936), écrivain français
 Jean-Marie Miossec, professeur des universités et géographe français ;
 Pierre Miossec (né en 1955), médecin français ;
 Yves Miossec (1907-2001), écrivain français ;
 Yves-Gabriel Miossec (1839-1900), homme politique français.